Erebia hermeti är en fjärilsart som beskrevs av Derenne 1923. Erebia hermeti ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
hermeti